

Onomastica 
 Bonfante – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 
 Egidio Bonfante (1922-2004) – designer italiano
 Giacinto Bonfante (...–...) – calciatore italiano
 Giuliano Bonfante (1904-2005) – linguista italiano
 Larissa Bonfante (1931) – archeologa ed etruscologa italiana
 Pietro Bonfante (1864-1932) – giurista, accademico e rettore italiano